Georg Simson ist der Name folgender Personen:
* Georg von Simson (1869–1939), deutscher Bankier und Unternehmer
 Georg Bernhard Simson (1817–1897), deutscher Jurist und Politiker